Entreprise ( für Unternehmen) ist
 eine französische Fregatte, die 1705 von den Briten gekapert wurde, siehe Enterprise (Schiff, 1705)
 der erste deutsche Versuch eines Nationaltheaters zwischen 1767 und 1769, siehe Hamburgische Entreprise
 ein veralteter Ausdruck für Outsourcing

Siehe auch:
 Enterprise